Kategoria e Parë (1937) – była 7. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Sezon rozpoczął się 25 kwietnia, a zakończył 18 grudnia 1937. Tytuł obroniła drużyna SK Tirana. Było to 3 z rzędu mistrzostwo Albanii zdobyte przez ten zespół. Tytuł króla strzelców zdobył Riza Lushta, który w barwach SK Tirana zdobył 25 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
 Kavajë:Ismail Qemali Vlora – Tomori Berat 1 – 1

Zespół Ismail Qemali Vlora utrzymał się w 1. lidze, natomiast drużyna Tomori Berat z niej spadła.

Linki zewnętrzne 
 Albanian Football Season 1937, oocities.com, [dostęp 2018-07-29].

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
1937 w piłce nożnej